Claude Pellot (1619-1683), intendant dans diverses généralités du Sud-Ouest de la France (1656-1670), premier président du Parlement de Rouen (1670-1683).
 Étienne Pellot (1765-1856), le  dernier corsaire français ;
 Auguste Paul Pellot (1854-1926) écrivain, archiviste de Rethel, historien de Champagne-Ardenne. 
 Victor Pellot (1927-2005) est un joueur portoricain de baseball ; 
 Edwin Pellot (1963-) est un joueur portoricain de basket-ball.